Savona kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Savona (provins), provins, Ligurien, 
 Savona, kommun, Ligurien, Provincia di Savona,

Kanada 

 Savona (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Savona, New York, ort, New York, Steuben County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar